

Geografia

Germania 
 Mörel – comune nel circondario di Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)

Svizzera 
 Mörel – ex comune ora frazione di Mörel-Filet, comune nel distretto di Raron Orientale (Canton Vallese)
 Mörel-Filet – comune nel distretto di Raron Orientale (Canton Vallese)
 Ried-Mörel – ex comune ora frazione di Riederalp, comune nel distretto di Raron Orientale (Canton Vallese)

Pagine correlate 
 Morel – pagina di disambiguazione